Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 11. bis zum 17. September 2017 in Kochi statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O45.

Herreneinzel

Setzliste 
 Wu Chang-jun (Champion, Gold)
 Carsten Loesch (Finale, Silber)
 Tamás Gebhard (3. Runde)
 Ulf Svensson (Halbfinale, Bronze)
 Justin G. Andrews (3. Runde)
 Kiran Vinayakrao Makode (Viertelfinale)
 Stefan Edvardsson (Viertelfinale)
 Magnus Gustafsson (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Csilla Fórián (Champion, Gold)
 Dorota Grzejdak (Finale, Silber)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
 Wattana Ampunsuwan / Naruthum Surakkhaka (2. Runde)
 Chatchai Boonmee / Wittaya Panomchai (Champions, Gold)
 Venkataraju Akula / B. V. S. K. Lingeswara Rao (Viertelfinale)
 Justin G. Andrews /  Vadim Nazarov (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Tracey Middleton / Joanne Muggeridge (Champions, Gold)
 Jana Dudek /  Dorota Grzejdak (Viertelfinale)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Nick Ponting / Julie Bradbury (Champions, Gold)
 Patrik Bjorkler /  Csilla Fórián (Finale, Silber)
 Justin G. Andrews / Betty Blair (Viertelfinale)
 Brian Tim Juul Jensen /  Caroline Hale (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

Senioren 2017
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2017
Weltmeisterschaft 2017